«Уачипа́то» () — чилийский футбольный клуб из города Талькауано. В настоящий момент выступает в чилийской Примере, сильнейшем дивизионе страны.

История 
Команда была основана 7 июня 1947 года, в 1967 впервые вышел в Примеру, сильнейшей дивизион страны. В 1974 году клуб добился главного достижения в своей истории, выиграв чемпионат Чили, став при этом первой командой представляющей юг страны, ставшей чемпионом. В 1974 году «Уачипато» принимал участие в розыгрыше Кубка Либертадорес, но вылетел после первого раунда. Начиная с 90-х годов XX века клуб получил славу кузницы талантов, в нём начинали карьеру многие звёзды чилийского футбола. В 2012 году команда выиграла Клаусуру чемпионата Чили, а в 2013 году лишь по дополнительным показателям не смог выйти из группы в Кубке Либертадорес.

По итогам 2021 года «Уачипато» занял предпоследнее — 16-е — и должен был сыграть в стыковых матчах за право остаться в Примере. Однако из-за многочисленных нарушений из числа членов Национальной ассоциации профессионального футбола (ANFP) была исключена «Депортес Мелипилья», занявшая 14-е место. Вопрос необходимости играть стыковые матчи не решён по состоянию на начало января 2022 года.

Достижения 
  Чемпион Чили (2): 1974, Кл. 2012
  Чемпион Второго дивизиона Чили (1): 1966
  Финалист Кубка Чили (1): 2013/14

Участие в южноамериканских кубках 
 Кубок Либертадорес (2):
 Первый раунд — 1975, 2013
 Южноамериканский кубок (5):
 Первый раунд — 2006, 2015
 Второй раунд — 2020
 Групповой этап — 2021
 1/8 финала — 2014

Знаменитые игроки 
  Хосе Даниэль Понсе
  Андрес Скотти
  Маурисио Арос
  Хорхе Варгас
  Родриго Мильяр
  Педро Моралес
  Мигель Нейра
  Хуан Оливарес
  Альберто Фуийу
  Луис Эйсагирре
  Гонсало Хара
  Кристиан Муньос
  Фелипе Нуньес

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Чили